Sainte-Suzanne puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
  Sainte-Suzanne, comuna del departamento de Ariège.
  Sainte-Suzanne, comuna del departamento de Doubs.
  Sainte-Suzanne, comuna del departamento de La Reunión.
  Sainte-Suzanne-et-Chammes, comuna nueva del departamento de Mayenne.
  Sainte-Suzanne-sur-Vire, comuna del departamento de Mancha.
  Prétot-Sainte-Suzanne, comuna del departamento de Mancha.

Antigua comuna 
  Sainte-Suzanne, comuna delegada del departamento de Mayenne, que desde el 1 de enero de 2016 forma parte de la comuna nueva de Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Haití 
  Sainte-Suzanne,  comuna haitiana del departamento de Noreste.